David Rice e Sean Thornley hanno battuto in finale Sander Gille e Jonas Merckx 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 David Rice /  Sean Thornley (Campioni)
 Edward Corrie /  Neal Skupski (quarti di finale)

 Alexandre Folie /  Yannick Vandenbulcke (quarti di finale)
 Timo Nieminen /  Juho Paukku (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2013